Incydent (oryg. tytuł The Incident) – film amerykański z 1967 roku
 Incydent (oryg. tytuł Breakdown) – film amerykański z 1997 roku
 Incydent (oryg. tytuł San suk si gin) – film hongkoński z 2009 roku
 Incydent – film polski z 2009 roku
 Incydent – polska gra przygodowa z 1993 roku
 Incydent (oryg. tytuł The Slap) – amerykański serial telewizyjny